Кальє́та — португальська власна назва.

Топоніми

Кальєта (Азори)
Кальєта (Мадейра)